Мэ́терс, реже Ма́терс или Мэ́зерс () — английская фамилия.

Люди 
 Мэтерс, Джерри (род. 1948) — американский актёр кино и телевидения.
  (род. 1955) — американский кинооператор, актёр, режиссёр и продюсер.
  (1886—1965) — шотландский политик, барон.
 Мэтерс, Маршалл Брюс (третий) — настоящее имя американского рэпера, композитора, музыкального продюсера и актёра Эминема (род. 1972).
 Мэтерс, Моджо (род. 1966) — новозеландский политик.
  (1865—1928; наст. имя Майна Бергсон) — художница и оккультистка, жена Сэмюэля Лидделла МакГрегора Мэтерса (см. ниже).
 Мэтерс, Сэмюэль Лидделл МакГрегор (1854—1918) — британский оккультист, розенкрейцер, таролог, один из основателей Ордена Золотой зари.
  (1924—2005) — канадский хоккеист и тренер.
 Мэтерс, Хелен — псевдоним английской писательницы  (1853—1920).

См. также 
 Мэтер
 The Marshall Mathers LP
 The Marshall Mathers LP 2